Пипс:
 Сэмюэл Пипс (1633 — 1703) — английский чиновник морского ведомства, автор знаменитого дневника о повседневной жизни лондонцев периода Стюартовской Реставрации.
  — задача по теории вероятности, которую обсуждали Сэмюэл Пипс и Исаак Ньютон.
 Пипс в экономике — сленговое название для пункта.

Примечания